Neotunga är ett släkte av loppor. Neotunga ingår i familjen Tungidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Neotunga